Джонс, Мэри ():
 Джонс, Мэри Анисса (1958—1976) — американский ребёнок-актёр.
 Джонс, Мэри Кавер (1897—1987) — американский психолог, пионер бихевиоральной терапии.
 Джонс, Мэри Харрис (1837—1930) — профсоюзный и общественный деятель, активистка объединения «Индустриальные рабочие мира».